Temporal hace referencia a varios artículos:

Anatomía 
 Hueso temporal
 Músculo temporal
 Lóbulo temporal
 Región temporal

Ciencias 
 Análisis de la respuesta temporal de un sistema, teoría del control.
 Línea temporal de los descubrimientos científicos, en historia de la Ciencia.
 Base de datos temporal, informática.
 Dominio del tiempo, señales y sistemas.
 Enmascaramiento temporal, psicoacústica.
 Temporal (meteorología), fenómeno.
 Unión Temporal de Empresas, economía.
 Viaje a través del tiempo, relatividad y ciencia ficción.

Lengua y derecho
 Plano temporal de narración (sonido), lenguaje.
 Prior in tempore, potior in iure, Derecho.

Otros 
 Poder temporal, concepto religioso.
 Empresa de trabajo temporal, empresa intermediaría entre el empleador y el empleado.

Enlaces externos